Пак Чон Вон Августин или Августин Пак (, по сист. Конц. Пак Чон Вон Аугусытхино, 1793 г., Сеул, Корея — 31.01.1840 г., Сеул, Корея) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.

Биография 

Был женат на Варваре Ко Сун И. Августин Пак Чон Вон занимался катехизацией среди новообращенных корейцев, крестил детей, участвовал в материальной и духовной поддержке миссионеров из Западной Европы. Во время гонений на христиан в Корее укрывал в своём доме преследуемых верующих.

Был арестован 26 октября 1839 года и подвергнут неоднократным жестоким пыткам. Перед смертью увиделся со своей женой Варварой Ко Сун И, которая тоже была арестована из-за своей веры. Был казнён 31 января 1840 года недалеко от Сеула вместе с другими пятью католиками Петром Хон, Магдаленой Сон, Агатой Ли, Марией Ли и Агатой Квон.

Прославление 
5 июля 1925 года был причислен к лику блаженных Римским папой Пием XI, 6 мая 1984 года был причислен к лику святых вместе с другими 103 корейскими мучениками Римским папой Иоанном Павлом II.

День памяти в Католической церкви — 20 сентября.

Ссылки 
 Письмо Конференции католических епископов Кореи № 63

Католические святые
Религиозные деятели Кореи
Святые Кореи
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XI
103 корейских мученика